Ketveleensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ketveleensaari (ö, lat 62,08, long 26,48), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Ketveleensaari (ö, lat 61,52, long 28,10), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar